Витон има више значења:
 Витон (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Витон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Витон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Витон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Витон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Витон (Лондон)

Особе 
 Вил Витон